Urzidil ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrude Urzidil (1898–1977), österreichisch-tschechoslowakische Schriftstellerin
 Johannes Urzidil (1896–1970), österreichisch-tschechoslowakischer Schriftsteller, Kulturhistoriker und Journalist

Urzidil steht für:
 einen nach Johannes Urzidil benannten Asteroiden, siehe (70679) Urzidil